Éloïc Peyrache

Homonymie de patronyme